Bergheide steht für:
 eine Form der Heidelandschaft, siehe Heide (Landschaft)
namentlich:
 Bergheide (Finsterwalde), devastiertes Dorf in der Niederlausitz
 Bergheide (Michendorf), Gemeindeteil von Michendorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Siehe auch:
 Berckheyde